Черни́чная — наименование географических объектов в России.

Горы 
 Черничная — гора в Белорецком районе Башкирии.
 Черничная — гора в Свердловской области, окрестности города Верхние Серги.

Реки 
 Черничная — река в Шенкурском районе Архангельской области.
 Черничная — река в Пировском районе Красноярского края.
 Черничная — река в Александровском муниципальном округе Пермского края.

Другое 
 Черничная — железнодорожная платформа на перегоне Решетниково — Завидово участка Москва — Тверь.
 Черничная улица (Сестрорецк) — улица в Сестрорецке

См. также 
 Малая Черничная — река в Пировском районе Красноярского края, приток Черничной.
 Чернижная — название нескольких гор.
 Черничное.
 Черничный.